Чуково — название населённых пунктов в Болгарии:

 Чуково — село в Габровской области.
 Чуково — село в Кырджалийской области.